TKI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tokeen (Alaska) (Stati Uniti)